Василий Степанович Киселёв (1881—1960) — советский организатор химической промышленности, учёный, в 1935—1952 гг. зав. кафедрой технологии лаков и красок МХТИ им. Д. И. Менделеева.

Биография 
Родился в 1881 г. в Тобольске, сын купца. В 1900 г. окончил гимназию. Учился сначала в Московском, затем в Петербургском университете, окончил естественное отделение физико-математического факультета по специальности «Химия».

В 1906—1909 начальник лаборатории и цеха на мыловаренном заводе в Казани.
В 1909—1919 гг. зав. лабораторией и технический директор на лакокрасочном заводе (фабрике Мамонтова) в Москве.

С 1919 г. — на руководящей хозяйственной работе:
 начальник лакокрасочной секции Кустарного комитета Наркомзема,
 помощник заведующего, затем заведующий производственным отделом ВСНХ (1919—1922).
 председатель правления треста «Лакокраска» (январь 1922 — апрель 1926).
 зам. начальника Главного химического управления ВСНХ (1926—1930).
 начальник производственного управления Всехимпрома (1930—1931)
 научный сотрудник НИИ лаков и красок (1931—1933).
 зам. начальника и главного инженера Главного управления органической химии (1933—1936).

В 1923—1931 гг. зав. кафедрой в Московском жировом техникуме, в 1930—1932 доцент кафедры лаков и красок института народного хозяйства им. Плеханова.

В 1935—1941 и 1943—1952 гг. зав. кафедрой технологии лаков и красок МХТИ им. Д. И. Менделеева (во время войны не смог эвакуироваться вместе с институтом из-за болезни).

С 1952 г. профессор Плехановского института.

В 1936 г. присвоены ученая степень доктора химических наук (без защиты диссертации) и звание профессора.

Автор книги:
 Олифа и лаки / В. С. Киселёв. — Л.: Госхимиздат, 1930 — 653с.
 Олифа и лаки [Текст] :/ В. С. Киселёв . — 2-е, перераб. изд. — Л. : ОНТИхимтеорет, 1935. — 652 с.
 Олифа и лаки / В. С. Киселёв. — 3-е изд., перераб. — М.-Л. : Госхимиздат, 1940. — 638 с.

С 1943 г. вице-президент ВХО им. Д. И. Менделеева.

Награждён орденом Ленина, медалями: «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Сын — Виктор Васильевич Киселёв, доктор химических наук.

Дочь - Екатерина Васильевна Киселёва, кандидат химических наук, доцент, автор задачника по курсу Физической химии.

Зять - Андрей Андреевич Бундель, профессор, заведующий кафедрой МХТИ им. Д.И. Менделеева.

Литература 
 Пшиялковский Б. И К 100-летию со дня рождения В. С. Киселёва // ЖВХО. — 1981. — Т. 26, No 6. — С. 106—107.: портр.
 Василий Степанович Киселёв. — Журн. Всес. хнм. об-ва им. Д. И. Менделеева, 1960, No 6, с. 704, портр. — Некролог.
 Василий Степанович Киселёв (1881-1960). Организатор советской химической промышленности. Ученый. Сер. "Знаменитые менделеевцы" / Автор-составитель В. В. Киселёв. - М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2008. - 66 с. ISBN 978-5-7237-0673-6

Ссылки 
 
 
 http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_gak/lc/41499/71#pict
Преподаватели Российского химико-технологического университета